Alfredo Montelibano sr. (1905-1989), Filipijns politicus
 Alfredo Montelibano jr. (1934-2008), Filipijns politicus